Can You Keep a Secret? – singolo del 2001 di Utada Hikaru
Sai tenere un segreto? (Can You Keep a Secret?) – romanzo del 2003 di Sophie Kinsella
Can You Keep a Secret? – film del 2019 diretto da Elise Duran